Фелье, Луи (1660—1732) — французский естествоиспытатель, астроном, географ и ботаник.
 Фелье, Октав (Octave Feuillet, 1821—1890) — французский писатель.
 Фелье де Конш, Феликс-Себастьен (Félix-Sébastien Feuillet de Conches; 1798—1887) — французский дипломат, писатель и коллекционер.

Примечания